Мидландс може да се односи на:
 Мидландс, регију Енглеске
 Мидландс, покрајина у Зимбабвеу

Види још 
 Мидланд (вишезначна одредница)